1985/86 was het 48ste seizoen van de Divizia A en het 68ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

1 Dinamo-Victoria Boekarest veranderde zijn naam in Victoria Boekarest.

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1985/86 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen